Silvercorp  bezeichnet:

 Silvercorp Metals, ein börsennotiertes Bergbauunternehmen und Chinas führenden Silberförderer
 Silvercorp USA, ein US-amerikanisches Privates Sicherheits- und Militärunternehmen, das an der Landung in der Macuto-Bucht (Operation Gideon) beteiligt war